Die süd- und mittelamerikanische Handballmeisterschaft der Frauen 2022 wurde vom 15. bis 19. November 2022 in Argentinien ausgetragen. Es war die dritte Austragung der süd- und mittelamerikanischen Meisterschaft durch die Süd- und mittelamerikanische Handballkonföderation (COSCABAL). Die Mannschaft Brasiliens gewann das Turnier.

Austragungsort 
Die Meisterschaft wurde im November 2022 in Argentinien ausgetragen. Spielstätte ist der Parque Olímpico in Buenos Aires.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen fünf Mannschaften teil: Argentinien, Brasilien, Chile, Paraguay und Uruguay. Titelverteidiger ist das Team aus Brasilien, das die Meisterschaft 2021 gewonnen hatte.

Die zwei besten der fünf Teilnehmer qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft 2023. Waren ursprünglich vier Mannschaften zur Qualifikation vorgesehen, reduzierte die Internationale Handballföderation diese Zahl aufgrund der zu geringen Teilnehmerzahl auf zwei.

Turnierverlauf 
Die Teams traten in Spielen jeder gegen jeden an.

Platzierung 

Legende:

Für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2023 qualifizierten sich Brasilien und Argentinien.

Weblinks 
 Website zum Turnier

Einzelnachweise 

Südamerika
Handballwettbewerb in Argentinien
Frauenhandballwettbewerb für Nationalmannschaften
Meisterschaft (Sport)
Sportveranstaltung in Buenos Aires